Göta livgarde är ett svenskt regementsnamn som har använts av följande:

Göta livgarde (infanteri) – infanteriregemente (1742–1939)
Göta livgarde (pansar) – pansarregemente (1943–1980)